Toga steht für:
 Toga, ein Kleidungsstück des römischen Bürgers.
 Toga (Castellón), eine Gemeinde in der Provinz Castellón, in der Autonomen Regio Valencia.
 Toga (Insel), eine große Insel des pazifischen Inselstaats Vanuatu.
 TOGA, eine Funktion des Autopiloten oder Flight Directors und der automatischen Schubregelung in Verkehrsflugzeugen, die durch Knopfdruck bedient wird.
 Ein Schachprogramm, siehe Toga II